Op Wimbledon 2017 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van donderdag 13 tot en met zaterdag 15 juli 2017 in de Londense wijk Wimbledon.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Jiske Griffioen uit Nederland was het eerste reekshoofd. Zij strandde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Nederlandse Diede de Groot won het toernooi. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Sabine Ellerbrock (Duitsland) in twee sets. De Groot wist voor het eerst in haar loop­baan een grandslamtoernooi op haar naam te schrijven. Enkele maanden eerder (april) had zij in Johannesburg het South African Open gewonnen.

Naast Griffioen en De Groot waren er nog twee Nederlandse deelneemsters:
 Aniek van Koot bereikte de halve finale;
 Marjolein Buis strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2017